Organització Independent Valenciana (OIV) és un partit polític de caràcter regionalista, ciutadà i independent circumscrit a la província de València. De dretes segons els ciutadans. El seu portaveu a l'ajuntament de Requena va ser Julián Sánchez quan va obtenir 2 regidors en les eleccions locals de 2003, però 1 d'ells (José García Sales) es va anar al grup mixt causant un dels majors escàndols de transfuguisme a Requena, pactant la seva entrada en el govern municipal amb el PSPV-PSOE. En les eleccions a les Corts Valencianes de 1983 obtingué 12.585 vots i el 0'7%. Obtingué 4 regidors en 1995 i 1 en 1999. En 2007 no va concórrer a Requena però va comptabilitzar dos regidors al municipi veí de Caudete de las Fuentes.

Partits polítics de dretes del País Valencià